Divendres: és el cinquè dia de la setmana.
 Divendres: en televisió, magazín diari de TV3 emès de 2009 a 2017.